Nakanishi kan som auktorsförkortning betyda:

 Akinori Nakanishi
 Minoru Nakanishi

Robotskapade auktorsförkortningar